Scharer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Scharer (* 1954), österreichischer Historiker
 Erika Scharer (* 1952), österreichische Politikerin
 Matthias Scharer (*  1946), österreichischer römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Scharrer